Falstaff, personaggio di William Shakespeare che appare in Enrico IV, parte I,  Enrico IV, parte I,  Le allegre comari di Windsor, e di cui si narra la morte in Enrico V.

Opere liriche e composizioni musicali 

Falstaff, opera di Antonio Salieri (1799)
Falstaff, opera di Giuseppe Verdi (1893)
Falstaff, studio sinfonico di Edward Elgar (1913)

Film 
Falstaff (Campanadas a medianoche) – film del 1965 diretto da Orson Welles
Falstaff – film tv del 1995 diretto da Agnes Méth, Claus Viller
Falstaff – film del 1999 diretto da Humphrey Burton

Altro 
Falstaff – Razzo britannico
Falstaff – Cultivar di mela